Простоква́шино — деревня в составе Бердниковского сельсовета Тонкинского района Нижегородской области России. Расположена частично на реке Суда.

Население

Примечания

Ссылки 
 Залетнева О. В деревне Простоквашино Нижегородской области РТР будет продавать чемоданы с ненужными вещами: С 1 по 3 июля 2005 года в деревне Простоквашино Тонкинского района Нижегородской области пройдёт биеннале в стиле public art «Каникулы в Простоквашино» // РИА «Новый регион». — 2005. — 29 июня.
 В деревне Простоквашино воссоздадут атмосферу мультфильма: В деревне Простоквашино Нижегородской области художники на 3 дня воссоздадут атмосферу знаменитого мультфильма // Информационное агентство «РИА Новости». — 2005. — 1 июля.
 
 
 

Населённые пункты Тонкинского района
Появились в 1814 году в России